Milot ist der Name folgender Orte:

 Milot (Albanien)
 Milot (Haiti)

Milot ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Milot (* 1970), österreichischer Fußballspieler